Василь Іларіонович Пелешенко — український гідрогеолог та гідрохімік, доктор географічних наук
 Олександр Юрійович Пелешенко — український важкоатлет

Див. також

 Пилишенко